I Campionati mondiali di taekwondo 2013 sono stati la 21ª edizione della competizione organizzata dalla World Taekwondo Federation. Si sono svolti a Puebla, in Messico, dal 15 al 21 luglio 2013.

Podi

Maschili

Femminili

Medagliere

Collegamenti esterni

2013